Tillman är ett efternamn som burits av bland andra:
 
 Carl Tillman (1871–1961), svensk företagsledare
 Benjamin Tillman (1847–1918), amerikansk politiker
 Emma Tillman (1892–2007), amerikansk åldring
 Georgeanna Marie Tillman (1943–1980), amerikansk sångerska
 Henry Tillman (född 1960), amerikansk boxare
 Jennifer Tillman (född 1984), svensk travkusk
 Jens Tillman (född 1970), svensk basketspelare och -tränare
 John Tillman, flera personer
 John N. Tillman (1859–1929), amerikansk  politiker
 John Tillman (läkare) (1869–1938), svensk lungläkare
 John Tillman (friidrottare) (född 1965), amerikansk trestegshoppare
 John Tillman (basketspelare) (född 1973), svensk basketspelare och -tränare
 Olof Tillman (1878–1962), svensk spelman
 Pierre Tillman (född 1987), svensk fotbollsspelare
 Rosa Tillman (1895–1975), svensk skådespelerska
 Thore Tillman (1915–2004), svensk friidrottare
 Torbjörn Tillman (1935–2020), svensk militär
 Åke Tillman (1918–1978), svensk konstnär